

Toponymie

Belgique 
 Fays, hameau belge de la commune de Manhay
 Fays, hameau belge de la commune de Bertogne
 Fays, hameau belge de la commune de Theux
 Fays, hameau belge de la commune de Ciney
 Fays, hameau belge de la commune de Sprimont.
 Fays, Rue de la commune de Herve, Fays de José

France 
 Fays, commune française de la Haute-Marne
 Fays, commune française des Vosges

Patronymie 

Martine Fays (née en 1959), athlète française ;
Pierre-Richard de Fays, dit Pierre Richard, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur français, né le 16 août 1934 à Valenciennes.

Voir aussi 
 Fays-la-Chapelle, commune française de l'Aube
 Le terme fays, provenant du latin fagus (« hêtre »), renvoie par ailleurs à hêtraie

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France